Peter Dear (n. 3 martie 1958) este profesor de istorie și studii stiințifice și tehnologice la Universitatea Cornell și autorul unor lucrări apreciate în acest domeniu. Cercetările sale se bazează mai ales pe istoria științei europene din secolul al XVII-lea.

Cărți
 Revolutionizing the Sciences:  European Knowledge and Its Ambitions, 1500-1700  (Princeton U. P., 2009).
 Mersenne and the Learning of the Schools (Cornell University Press, 1988) 
 Discipline and Experience:  The Mathematical Way in the Scientific Revolution (University of Chicago Press, 1995). 
 The Intelligibility of Nature:  How Science Makes Sense of the World (University of Chicago Press, 2006)
 Co-autor cu Lissa Roberts și Simon Schaffer, The Mindful Hand:  Inquiry and Invention from the late Renaissance to Early Industrialization (Amsterdam:  Elista, Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, 2007)

Articole
 "Mysteries of State, Mysteries of Nature:  Authority, Knowledge and Expertise in the Seventeenth Century", în Sheila Jasanoff (ed.), States of Knowledge:  The Co-Production of Science and Social Order (London:  Routledge, 2004), pp. 206–224.
 "Space, Revolution, and Science," în David N. Livingstone și Charles W. J. Withers, Geography and Revolution (Chicago:  University of Chicago Press, 2005), pp. 27–42.
 "Circular Argument:  Descartes Vortices and Their Crafting as Explanations of Gravity," în Peter R. Anstey și John A. Schuster (eds.), The Science of Nature in the Seventeenth Century:  Patterns of Change in Early Modern Natural Philosophy (Dordrecht:  Springer, 2005), pp. 81–97.
 "Lintelligibilit dans les sciences," Archives Internationales dHistoire des Sciences 55 (2005), pp. 9–23.
 "What is the History of Science the History of?  Early Modern Roots of the Ideology of Modern Science," Isis 96 (2005), pp. 390–406.
 "The Meanings of Experience," în Katherine Park și Lorraine Daston, The Cambridge History of Science, vol.3, Early Modern Science (Cambridge:  Cambridge University Press, 2006), pp. 106–131.
 "A Philosophical Duchess:  Understanding Margaret Cavendish and the Royal Society," în Juliet Cummins și David Burchell (eds..), Science, Literature and Rhetoric in Early Modern England (Aldershot:  Ashgate, 2007), pp. 125–142.
 "Cabeo, Niccol," în Noretta Koertge, New Dictionary of Scientific Biography (New York:  Scribners, 2007).
"The History of Science and the History of the Sciences: Sarton, Isis (2009)

Traduceri in limba romana

 Peter Dear, Inteligibilitatea Naturii - Cum înțelege știința lumea, Traducere din limba engleză: Alexandru Anghel, Editura Herald, Colecția Mathesis, București, 2012, 320 p., ISBN 978-973-111-353-1

Bibliografie
 http://history.arts.cornell.edu/faculty-department-dear.php

Nașteri în 1958
Autori americani